Brienomyrus és un gènere de peix de la família Mormyridae endèmic d'Angola, Benín, Camerun, Congo, Côte d'Ivoire, Guinea Ecuatorial, Gabon, Ghana, Libèria, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leona i Togo.

Morfologia 
En funció de la seva morfologia, pot agrupar-se dins dels denominats «lluços del riu Nil» juntament amb Mormyrops, Hippopotamyrus, Marcusenius, Petrocephalus i Pollimyrus.

Les espècies de Brienomyrus mesuren entre 7,7 i 16 centímetres de llarg. L'altura del cos és de 15% a 24% de la longitud estàndard. L'aleta anal és més llarga que l'aleta dorsal (comença abans de la base de l'aleta dorsal i acaba darrere de l'extrem aletes dorsals) i és el tret diferenciador més clar per a distingir-lo de Paramormyrops, un gènere similar. El cap representa del 15% al 22% de la longitud estàndard. El musell no és tubular sino arrodonit. Són poc visible i generalment són de color gris monocrom o marró. Tenen petites barbes equipades amb receptors elèctrics, però no sobresurten. De la mateixa manera que la resta de gèneres de la seva família posseeixen un cerebel (o mormyrocerebellum) de gran mida i un cervell de mida proporcional al cos comparable al dels humans, relacionat probablement amb la interpretació de senyals bioeléctriques.

Estat de conservació 
Respecte a l'estat de conservació es pot indicar que d'acord amb la UICN, la majoria de les espècies d'aquest gènere poden catalogar-se en la categoria de «risc mínim (LC o LR/lc)», excepte en el cas de Brienomyrus eburneensis, que es troba en la categoria «vulnerable (VU)».

Taxonomia 

 Brienomyrus adustus (Fowler, 1936)
 Brienomyrus brachyistius (T. N. Gill, 1862)
 Brienomyrus eburneensis (Bigorne, 1991)
 Brienomyrus longianalis (Boulenger, 1901)
 Brienomyrus niger (Günther, 1866)
 Brienomyrus tavernei (Poll, 1972)

Filogènia

Referències

Bibliografia